Ирса:

 Ирса (Урса) — героиня ряда памятников скандинавской литературы.
 (351) Ирса — астероид, открытый в 1892 году.
 Ирса Сигурдардоттир (род. 1963) — исландская писательница.
 Ирса — посёлок при железнодорожной станции в Киришском районе Ленинградской области.
 Ирса — река в Лукояновском районе Нижегородской области.